Eferding (district)
 Eferding (stad)